Samsung Galaxy J3 – modello di smartphone della Samsung del 2016
 Samsung Galaxy J3 – modello di smartphone della Samsung del 2017
 Samsung Galaxy J3 – modello di smartphone della Samsung del 2018